Pinus montana est un nom binominal utilisé par plusieurs auteurs, désignant plusieurs espèces de pins différentes :

 Pinus montana Mill., 1768 : synonyme de Pinus mugo subsp. mugo
 Pinus montana Hoffm., 1791 : synonyme de Pinus sylvestris var. sylvestris
 Pinus montana Lam., 1795 : synonyme de Pinus cembra L.
 Pinus montana Salisb., 1796 : synonyme de Pinus cembra L.
 Pinus montana Noll, 1856 : synonyme de Pinus pungens Lamb.

Notes et références 

Pinus
Synonyme d'espèce de plantes (nom scientifique)